Siemił – staropolskie imię męskie
 Siemił – władca słowiańskiego plemienia Dalemińców na pocz. IX wieku